Lee Jung-Soo (Gimhae, 8 de janeiro de 1980) é um futebolista profissional sul-coreano, zagueiro, joga no futebol do Qatar no Al Sadd.

Carreira 
Lee Jung-Soo representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Gimhae
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do FC Seoul
Futebolistas do Incheon United Football Club
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Al-Sadd Sports Club
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Alunos da Universidade Kyung Hee